Ла Керенда има више значења:

 Ла Керенда (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Керенда (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику